Ribaux ist der Name folgender Personen:

 Adolphe Ribaux (1864–1915), Schriftsteller der französischen Schweiz
 Alain Ribaux (* 1962), Schweizer Politiker